Nannoni – cognome
Nannoni – distilleria
Angelo Nannoni – chirurgo italiano 1715-1790
Lorenzo Nannoni – chirurgo italiano 1749-1812